Hybanda är ett släkte av insekter. Hybanda ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Hybanda